Hartau steht für

Geografische Objekte:
 Hartau (Zittau), Ortsteil von Zittau
 Hartau (Jeetze), Fluss in der Altmark
 deutsche Ortsbezeichnung von Bystra (Szczytna) im polnischen Powiat Kłodzki
 deutsche Ortsbezeichnung von Borowina in Szprotawa im polnischen Powiat Żagań
 deutsche Ortsbezeichnung von Harta im ungarischen Komitat Bács-Kiskun
 früherer Ortsteil von Biały Kamień (Wałbrzych), jetzt Stadt Wałbrzych in Polen

Personen:
 Friedrich Hartau (1911–1981), deutscher Schauspieler, Kritiker und Autor
 Ludwig Hartau (1877–1922), deutscher Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Hardau
 Harthau